Кондыбай — название населённых пунктов в Казахстане:
 Кондыбай — село в Житикаринском районе Костанайской области, упразднено в 2017 г.
 Кондыбай — аул в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области.